Lubiewo ist ein polnischer Ortsname:
 Lubiewo (Międzyzdroje), Stadtteil von Międzyzdroje im Powiat Kamieński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Liebeseele, Kreis Wollin, Pommern
 Lubiewo, Dorf und Landgemeinde im Powiat Tucholski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1942 Lubiewo, 1942 bis 1945 Lobfelde, Kreis Schwetz/Kreis Tuchel, Westpreußen
 Lubiewo (Drezdenko), Dorf im Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus, bis 1945 Brand, Kreis Friedeberg/Neumark, Brandenburg/Pommern
 Lubiewo (Mikołajki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Lubjewen, 1938 bis 1945 Grünbruch, Kreis Sensburg, Ostpreußen